Municipio de Ouachita puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ouachita (condado de Bradley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Bradley.
 Municipio de Ouachita (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Ouachita (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.